IV. Lajos keleti frank király (893–911)
 IV. Lajos nyugati frank király (920–954)
 IV. Lajos türingiai tartománygróf (1200–1227)
 IV. Lajos német-római császár (1282–1347)
 IV. Lajos pfalzi választófejedelem (1424–1449)
 IV. Lajos hesseni nagyherceg (1837–1892)